Localidades
 Kirby (Montana)
 Kirby (Ohio)
 Kirby (Texas)
 Kirby (Wyoming)

Outros usos
 Kirby (série)
 Kirby (personagem)

Desambiguações de topônimos